Кім Клейстерс була чинною чемпіонкою, але того року не брала участі після операції.

Ліндсі Девенпорт виграла титул, у фіналі перемгіши Серену Вільямс з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні гравчині 
Перші восьмеро сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

JPMorgan Chase Open
2004